Падалко Лідія Олександрівна (*25 травня 1921) — український хормейстр і педагог
 Падалко Людмила Іванівна (*8 березня 1949) — український лікар-гінеколог, Заслужений лікар України, кандидат медичних наук
 Падалко Марія Володимирівна (*26 лютого 1976) — українська телеведуча, ведуча ТСН на каналі 1+1

Див. також 
 Падалка